Серина Уилямс и Винъс Уилямс трябваше да защитават титлата си, но се отказаха поради контузии. Трофеят спечелиха Андреа Хлавачкова и Луцие Храдецка след 2:0 сета на финала над поставените под номер 7 Мирза / Веснина.

Поставени двойки 
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета (четвъртфинал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (четвъртфинал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (полуфинал)
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд (полуфинал)
  Виктория Азаренка /  Мария Кириленко (четвъртфинал)
  Бетани Матек /  Мегън Шонеси (2 кръг)
  Саня Мирза /  Елена Веснина (финал)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (1 кръг)
  Надя Петрова /  Анастасия Родионова (четвъртфинал)
  Пън Шуай /  Цзе Джън (2 кръг)
  Мария Хосе Мартинес Санчес /  Анабел Медина Гаригес (осминафинал)
  Даниела Хантухова /  Агнешка Радванска (1 кръг)
  Юн-Джан Чан /  Моника Никулеску (осминафинал)
  Чия-Джун Чуан /  Олга Говорцова (1 кръг)
  Сара Ерани /  Роберта Винчи (осминафинал)
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова (осминафинал)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Франция